YYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Bay (Ontario) (Canada)